Pârâul Stânei se poate referi la:

 Pârâul Stânei, Bâsca Mică
 Pârâul Stânei, Ghimbav
 Pârâul Stânei, Lotru
 Pârâul Stânei, Olăneasca
 Pârâul Stânei, Sebeș
 Pârâul Stânei, Stogu
 Pârâul Stânei, Tămășoiu
 Pârâul Stânei, Târnava Mare
 Pârâul Stânei, Tazlău
 Pârâul Stânei, Teleajen
 Pârâul Stânei Mari
 Pârâul Stânei Mici

Vezi și 
 Stâna (dezambiguizare)

Toponime românești